Herfølge Boldklub er en dansk fodboldklub fra Køge-forstaden Herfølge. Klubben huskes nok hovedsageligt for det danmarksmesterskab man vandt i år 2000, da den på dette tidspunkt var den mindste superligaby i dansk mesterskabshistorie. Fra sommeren 2009 samledes førsteholdene fra Herfølge Boldklub og Køge Boldklub i overbygningen HB Køge.

Historie 

Herfølge Boldklub blev stiftet i 1921, men der skulle gå 17 år inden man fik meldt sig ind i Sjællands Boldspil-Union. Klubben gjorde da heller ikke meget væsen af sig de første mange år og faktisk var klubben ved at gå i opløsning en overgang da man ikke havde nogen ungdomsafdeling til at tilføre klubben nye spillere. I 1974 kom Herfølge for første op i divisionerne og klubben var faktisk en af de første til at indføre professionel fodbold i 1978. Dette skyldtes, at ejeren af KV Saft, Gudmund Jørgensen (kaldet Saftkongen), besluttede sig for at poste store summer i klubben. På grund af Jørgensens engagement i klubben, fik den i 1980'erne tilnavnet Saft-drengene.

Professionaliseringen gav sig da også udslag i at klubben i 1980 kom i den bedste række for første gang. Det varede dog ikke længe da man rykkede ned allerede året efter. I 1984 kom man dog tilbage til den bedste række. Selvom holdet var i den bedste række i mere end 15 år gjorde de ikke det store opmærksomt på sig selv før i sæsonen 1999/2000, hvor de med John "Faxe" Jensen som træner blev danske mestre. Det var dog en kort glæde da de allerede året efter igen rykkede ud af Superligaen.

"Faxe" fortsatte et år mere i klubben, men i 2002 blev han ny assistenttræner i Brøndby IF. Herfølge ansatte derfor Johnny Petersen som ny cheftræner og med ham ved roret lykkedes det igen at komme op i Superligaen. I den første sæson blev det til en 10. plads og dermed overlevelse, men sæsonen efter (2004/2005) måtte Herfølge med den nye cheftræner Michael Schjønberg retur til 1. division. Schjønberg fik kort efter nedrykningen job som assistent i Hannover 96, og hans afløser blev Jesper Hansen, der kom fra Holbæk B&I i 2. division. Første sæson i 1. division endte med en skuffende 9. plads, og da efteråret 2006 også var særdeles skuffende, forlod han klubben. Hansens assistent, Auri Skarbalius, blev derefter udpeget til ny cheftræner.

Klubbens officielle fanklub hed Hærfuglene, og havde en række fraktioner, bl.a. HavenSupport og ArmyBirds

Klubben har i flere omgange indenfor de seneste år søgt en fusion med Køge Boldklub, og 14. marts 2009 blev samarbejdet godkendt af DBU til ikrafttrædelse 1. juli 2009. Fusionen betyder, at de to klubbers førstehold er samlet i den fælles overbygning HB Køge, der erstattede den bedstplacerede af de to klubber ved starten af sæsonen 2009-10. Samarbejdet omfatter endvidere U19, U17, U15 og U14.
Udover disse hold findes der også en overbygning på kvindefodboldsiden, kaldet HB Køge Pigefodbold.

Hæder 
 Danmarksmestre
 Vinder (1): 2000

Tidligere sæsoner 

Grøn betyder oprykning, rød betyder nedrykning.

Trænere 
 1976-1978:  Poul Marcussen
 1978-1980:  Kurt Børge Nikolaj Nielsen
 1980-1981:  Kurt Huusfeldt
 1981-1984:  Hugh Robertson
 1985-1987:  Kresten Bjerre
 1987-1990:  Jørgen E. Larsen
 1990-1991:  Finn M. Jensen
 1991-1993:  John Tune Kristiansen
 1993-1998:  Ole Mørk
 1998-1999:  Jesper Pedersen
 1999-2002:  John "Faxe" Jensen
 2002-2004:  Johnny Petersen
 2004-2005:  Michael Schjønberg
 2006:  Jesper Hansen
 2006-2009:  Auri Skarbalius

Europæisk deltagelse

Eksterne henvisninger 
 Herfølge Boldklubs officielle hjemmeside
 Billedgalleri 

 
Etableret i 1921
HB Køge